Pot steht für:
 Pot (Adelsgeschlecht), burgundische Adelsfamilie
 Pot (Poker), Summe aller Einsätze
 Pot, besonders großer Magnesiasack im Klettersport
 Lago a Pot, See auf der Insel Annobon
 Pot, im englischsprachigen Raum umgangssprachlich THC-haltige Drogen, siehe auch Drogenhanf

Personen:
 Cor Pot (* 1951), niederländischer Fußballspieler
 Gottlieb Pot d’Or (1905–1978), deutscher Künstler
 Guillaume Pot de Rhodes († 1603), erster Großzeremonienmeister von Frankreich
 Guy Pot, Rat der Herzöge von Orleans und der Könige von Frankreich 
 Philippe Pot (1428–1493), burgundischer und französischer Hofbeamter
 Pol Pot (1928–1998), Führer der Roten Khmer in Kambodscha
 Régnier Pot (wohl 1342–vor Juli 1432), Ritter und Berater des Herzogs von Burgund

pot steht für:
 Potawatomi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache der Potawatomi

.pot steht für:
 Portable Object Template, siehe GNU gettext
 Powerpoint Templates, siehe Microsoft PowerPoint #Dateiformate

POT steht für:
 Potsdam (DE POT nach UN/LOCODE)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Ostrzeszowski in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:

 Pott

Abkürzung